L'Igreja Evangélica Arabe de São Paulo (Église évangélique arabe de São Paulo) est une église protestante brésilienne membre de l'Aipral et du Clai.

Historique 
Elle fut définitivement organisée en 1979, quand elle acquit son propre temple. Elle remonte aux efforts du pasteur Ragi Azar Khouri, un pasteur libanais, qui commença son travail d'évangélisation au sein de la communauté arabe de São Paulo en 1959. Une précédente tentative d'ériger une église arabe protestante avait eu lieu dans les années 30.

Arabe
Alliance réformée mondiale